Esclarmonde de Foix (dopo il 1151-1215), detta Esclarmonde la Grande , figlia di  Ruggero Bernardo I, conte di Foix (1130-1188) e di Cecilia di Trencavel 

Esclarmonde de Foix, figlia illegittima di Raimondo Ruggero di Foix (1152-1223), andata sposa nel 1236 a Bernard d'Alion, signore di Donnezan, morto sul rogo come eretico nel 1258

Esclarmonde de Foix, figlia di  Ruggero Bernardo II, conte di Foix, andata sposa nel 1256 a Raymond Floch de Cardona

Esclarmonde de Foix, figlia di Ruggero IV di Foix (1241-1265), andata sposa nel 1272 a Giacomo II di Maiorca